Naveau se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Georges Raymond Léonard Naveau
  Georges Raymond Léonard Naveau